Municipio de Bearhouse puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bearhouse (condado de Ashley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Bearhouse (condado de Drew, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.